Костивята - село (хутір), яке з 1989 року припинило своє існування після приєднання до села Шегині.

Історія

Етимологія назви 
Згідно легенди назва походить від "костов'ята" (кості в'януть), оскільки після непередбаченого опору місцевого населення татаро-­монголам, загарбники заборонили хоронити тіла загиблих, примовляючи "хай кості в'януть".
Колишні населені пункти Яворівського району
Колишні села України